Новая Берёзовка — название населённых пунктов.

Россия

Башкортостан 
 Новая Берёзовка — деревня в Иглинском районе.

Белгородская область 
 Новая Берёзовка — село в Ракитянском районе.

Коми 
 Новая Берёзовка — посёлок в Печорском районе.

Нижегородская область 
 Новая Берёзовка — деревня в Княгининском районе.
 Новая Берёзовка — село в Починковском районе.
 Новая Берёзовка — деревня в Сергачском районе.

Псковская область 
 Новая Берёзовка — деревня в Пушкиногорском районе.

Смоленская область 
 Новая Берёзовка — деревня в Рославльском районе.

Украина 
 Новая Березовка — село в Харьковском районе Харьковской области.

См. также 
 Старая Берёзовка
 Березовка
 Берёзовка